

Ковалевка — присілок, Куюргазинський район, Башкортостан
 Ковалевка — селище, Тогучинський район, Новосибірська область

Див. також 
 Ковалівка